Ґміна Яроцин може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Яроцин (Ніжанський повіт) — сільська ґміна у Підкарпатському воєводстві
 Ґміна Яроцин (Яроцинський повіт) — місько-сільська ґміна у Великопольському воєводстві